Cuy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Cuy (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia